Mănăstirea Sihăstria se poate referi la:
 Mănăstirea Sihăstria, situată în comuna Pipirig, Neamț
 Mănăstirea Sihăstria Putnei, situată în comuna Putna, Suceava
 Mănăstirea Sihăstria Rarăului, situată în orașul Câmpulung Moldovenesc
 Mănăstirea Sihăstria Secului, situată în comuna Vânători-Neamț
 Mănăstirea Sihăstria Voronei, situată în comuna Vorona, Botoșani

Sihăstria